Alexander é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Alexander (Carolina do Norte)
Condado de Alexander (Illinois)

Desambiguações de topônimos